Autographa bractea är en fjärilsart som beskrevs av Ignaz Schiffermüller 1776. Autographa bractea ingår i släktet Autographa och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nattflyn
bractea